Константин Константинович Юренёв (псевдонимы — И. И. Юренев, Илья Юренев, настоящая фамилия Кротовский, 1888, Динабург — 1 августа 1938) — участник революционного движения в России, советский дипломат.

Биография 
Родился в семье железнодорожного сторожа. Окончил Двинское реальное училище. В 1905 году вступил в РСДРП, примыкая к большевистскому крылу. В 1906 становится членом Двинского комитета РСДРП, в 1908 году — член Северо-Западного областного бюро ЦК РСДРП.

В апреле 1908 года был арестован; осенью отправлен на три года в ссылку в Пинежский уезд Архангельской губернии. В 1911 году, отбыв ссылку, вернулся в Петербург, где сотрудничал в газете «Правда» и в журнале «Просвещение». Летом 1912 года был арестован; просидел несколько месяцев в Доме предварительного заключения и был выслан из Петербурга.

Осенью 1913 вернулся в Петербург. В 1913 году К. К. Юренев отходит от большевизма и становится одним из основателей и руководителей организации «межрайонцев». Работал активно вплоть до февраля 1915 года, когда был призван в русскую армию. Бежал, был арестован и привлечен по ст. 102 к суду. В начале 1916 судился в военно-окружном суде по 102 статье и за отсутствием улик был оправдан.

Февральская революция 1917 года 
Вместе с немногочисленными остававшимися на свободе «межрайонцами» активно участвовал в Февральской революции 1917 года, был избран депутатом Петроградского совета и членом его исполкома. Делегат 1-го Всероссийского съезда Советов, член ВЦИК. Делегат и член Президиума VI съезда РСДРП(б), на котором «межрайонцы» объединились с большевиками. На съезде решительно выступал против снятия лозунга «Вся власть Советам!».

Октябрьская революция 1917 года 
В сентябре — октябре 1917 года — член Центральной комендатуры и председатель бюро Главного штаба Красной гвардии в Петрограде, делегат II Всероссийского съезда Советов.

В ноябре 1917 года — член Петроградского военно-революционного комитета.

Гражданская война 
В 1918—1919 годах был председателем бюро Главного штаба Красной Гвардии, член Окружной коллегии Петроградского ВО, членом коллегии Наркомата по военным делам РСФСР и Всероссийской коллегии по формированию Красной Армии, председатель Всероссийского бюро военных комиссаров.

С 30 сентября 1918 по 8 июля 1919 года  — член РВСР.

В апреле — августе 1919 года – член РВС Восточного фронта РККА, в октябре 1919 — январе 1920 года — член РВС Западного фронта.

В 1920 году был членом Московского комитета РКП(б), а с 17 мая 1920 по май 1921 года — председателем Курского губисполкома и членом губкома партии. Делегат VIII и IX съездов РКП(б).

На дипломатической работе 
С 1921 года — на дипломатической работе. В 1921 — 1937 годы полпред РСФСР в Бухаре (16.5.1921 — 1.2.1922), Латвии (1.2.1922 — 14.2.1923), дипломатический представитель РСФСР в Чехословакии (14.2.1923 — 3.3.1924), полпред СССР в Италии (7.3.1924 — 4.4.1925), Персии (24.4.1925 — 5.8.1927), Австрии (1.10.1927 — 24.1.1933), Японии (29.1.1933 — 16.6.1937), Германии (16.6.1937 — 11.10.1937).
Последняя дипломатическая церемония с участием Константин Константиновича Юренёва-Кротовского состоялась 21 июля 1937 года в Берлине, когда он вручил верительные грамоты посла.

Смерть 

В условиях сталинского террора был арестован (23 сентября 1937 года) по обвинению в шпионаже, участии и финансировании контрреволюционной организации и в попытке совершения теракта в отношении Н. И. Ежова. Приговорён к расстрелу 1 августа 1938 года, приговор приведён в исполнение 1 августа 1938 года. Захоронен на расстрельном полигоне «Коммунарка».

22 декабря 1956 года, определением Военной коллегии Верховного суда СССР был реабилитирован.

Примечания

Сочинения 

 Борьба за единство партии. — Пг., 1917
 Наши настроения. — Курск, 1920

Литература 

 Ленин В. В. Полное собрание сочинений, 5 изд., Справочный том, ч.2
 Султанова Е. «Юренев Илья», в книге «Герои Октября». т.2. — Ленинград, 1967

Ссылки 
 
 Константин Константинович Юренев на сайте проекта «Хронос»

Выпускники Двинского реального училища
Революционеры России
Межрайонцы
Большевики
Послы РСФСР в Бухаре
Послы РСФСР в Латвии
Послы СССР в Чехословакии
Послы СССР в Италии
Послы СССР в Иране
Послы СССР в Австрии
Послы СССР в Японии
Послы СССР в Германии
Дипломаты, репрессированные в СССР
Казнённые дипломаты
Казнённые революционеры
Делегаты I Всероссийского съезда Советов (1917)
Делегаты II Всероссийского съезда Советов (1917)
Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты VIII съезда РКП(б)
Делегаты IX съезда РКП(б)
Посмертно реабилитированные в СССР

Члены ВЦИК
Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Казнённые в 1938 году
Участники Гражданской войны в России (красные)